Amt Plessa är ett kommunalförbund (tyska: Amt) i Tyskland, beläget i Landkreis Elbe-Elster i förbundslandet Brandenburg. I Amt Plessa ingår fyra kommuner: den administrativa huvudorten Plessa samt kommunerna Gorden-Staupitz, Hohenleipisch och Schraden. Den sammanlagda befolkningen uppgår till 6 531 invånare (2012) på en yta av  	132,11 km².

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor

Externa länkar 

Plessa